Azophi kan syfta på:

 Azophi (903–986), persisk astronom, se As-Sufi
 Azophi (månkrater) –  nedslagskrater på  månen